Personnes ayant pour patronyme Wanner :
 Christian Wanner, une personnalité politique suisse
 Florian Wanner, un ancien judoka allemand
 Heinz Wanner, un spécialiste de climatologie
 Jack Wanner, ancien joueur de la Ligue majeure de baseball
 Léo Wanner, une militante féministe et anti-impérialiste
 Rudolf Wanner, un ancien sauteur à ski autrichien
Zukiswa Wanner, journaliste et romancière sud-africaine